Lecocq (auch Le Cocq) ist ein Familienname, der in Frankreich, Belgien und Kanada gefunden wird. Namensträger sind:

 Albert Lecocq (1905–1969), französischer Nudist und Unternehmer
 Baz Lecocq (* 1970), niederländisch-französischer Historiker und Afrikanist
 Charles Lecocq (Alexandre Charles Lecocq; 1832–1918), französischer Operettenkomponist
 Christine Lecocq (1911–2014), französische Nudistin und Unternehmerin
 François Le Cocq, wirkte um 1676/1685–1729, flämischer Gitarrist und Komponist
 Gaston Leinekugel Le Cocq (1867–1965), französischer Ingenieur und Brückenbau-Unternehmer

Siehe auch:
 Lecoq
 Le Coq